1993/94 was het 96ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Manchester United werd voor de tweede keer op rij landskampioen.

Prijzen

Premier League

Teams 

*: Wimbledon had geen eigen stadion en speelde zijn thuiswedstrijden op het veld van Crystal Palace

Trainerswissels

Eindstand

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 1993/94 in alle 42 competitieduels in actie kwamen voor hun club.

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1993/94 uitkwamen in de Premier League.

Prijzen

Scheidsrechters

Toeschouwers

Manchester United

Bijgaand een overzicht van de spelers van Manchester United, die in het seizoen 1993/94 onder leiding van trainer-coach Alex Ferguson voor de negende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden en zodoende de titel prolongeerden.

First Division

Play-offs

Leicester City promoveert en komt in het seizoen 1994/95 uit in de Premier League.

Second Division

Play-offs

Burnley promoveert en komt in het seizoen 1994/95 uit in de Football League First Division.

Third Division

Play-offs

Wycombe Wanderers promoveert en komt in het seizoen 1994/95 uit in de Football League Second Division.

Zie ook
FA Cup 1993/94
Football League Cup 1993/94
Engels voetbalelftal in 1993
Engels voetbalelftal in 1994

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1993/94